Вади́м Андре́евич Алешке́вич (; род. 7 марта 1989, Минск, Белорусская ССР, СССР) — белорусский футболист, вратарь клуба «Трактор». Выступает в командах по мини-футболу. В 2020—2021 годах играл в команде по пляжному футболу — «Брест».

Карьера 
Первой командой стал солигорский «Шахтёр», за основной состав которого он не провел ни единого матча. Выступал за дублирующий состав, сыграл в 13 матчах, пропустил 10 голов. В 2008 году стал победителем первенства дублёров.

В 2009—2010 годах выступал за ПФК «Пассат-Пласт». В первом году пребывания в клубе стал чемпионом Белоруссии по пляжному футболу и удостоился звания лучшего вратаря чемпионата. В 2011 году играл за «Смолевичи», в 2012—2013 годах — за «Ислочь». В своём последнем сезоне в клубе завоевал бронзовые награды Кубка Регионов УЕФА, за что был удостоен звания «Мастер спорта». В 2014 году играл в ПФК «Витгазэнерго», с которым стал серебряным призёром и был признан лучшим вратарём чемпионата. В 2014—2015 годах выступал за «Узду». В сезоне 2015/16 стал обладателем Кубка Белоруссии в составе МФК «Мапид». В 2018 году повторил успех, но уже в составе «Витэна».

В 2019—2020 выступал за ПФК «Брест», признавался лучшим вратарём кубка Белоруссии (2019) и чемпионата Белоруссии (2020).

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на beachsoccer.ru
 Профиль игрока на footballfacts.ru
 Профиль игрока на premierliga.pro
 Профиль игрока на transfermarkt.com

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Смолевичи»
Игроки ФК «Ислочь»
Игроки ФК «Узда»
Игроки ФК «Трактор» Минск
Игроки МФК МАПИД
Игроки МФК «Витэн»‎